Петница () е град и център на община в северната част на Черна гора.

Население 
Според преброяването от 2003 г. има 553 жители.

Според преброяването от 2011 г. има 539 жители.

Побратимени градове 
  Румеланж, Люксембург

Градове в Черна гора